Witalij Kłyczko (ur. 1971) – ukraiński pięściarz wagi ciężkiej i polityk, brat Wołodymyra
 Wołodymyr Kłyczko (ur. 1976) – ukraiński pięściarz wagi ciężkiej
 Wołodymyr Kłyczko (1947–2011) – radziecki i ukraiński pilot wojskowy, attaché wojskowy Ukrainy w Niemczech i NATO, ofiara choroby popromiennej, ojciec Witalija i Wołodymyra.